Luisa Morgantini – politica italiana
 Mario Morgantini – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Nicolás Morgantini – calciatore argentino, difensore